Эшенбах () может означать:

Географические объекты 
 в Германии
 Эшенбах (Вюртемберг) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Эшенбах (Верхний Пфальц) — город в Германии, в земле Бавария.
 Вольфрамс-Эшенбах — город в Германии, в земле Бавария.

 в Швейцарии
 Эшенбах — коммуна в кантоне Люцерн.
 Эшенбах — коммуна в кантоне Санкт-Галлен.

Персоналии 
 Эшенбах, Александр Николаевич — георгиевский кавалер (№ 9486), капитан, командующий ротой воспитанников торгового мореплавания; награждён 26 ноября 1854 за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Эшенбах, Кристоф (род. 1940) — немецкий пианист и дирижёр.
 Эшенбах, Кристиан Готхольд (; 1753—1831) — немецкий химик.
 Эшенбах, Мартин Мария (; р. 1977) — немецкий актёр.

 Эшенбах, Христиан Эренфрид (1712—1788) — прусский врач, автор ряда трудов по медицине, профессор.

 Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170—1220) — один из крупнейших эпических поэтов немецкого средневековья.
 Ульрих фон Эшенбах (Ulrich von Eschenbach; XIII век) — немецкий поэт.

Примечания